La AFL - Division Ladies 2012 è la 13ª edizione del campionato di football americano femminile di primo livello, organizzato dalla AFBÖ.

Squadre partecipanti

XIII Ladies Bowl

Verdetti 
   Campionesse dell'Austria 2012

Voci correlate 
Campionato austriaco di football americano
Austrian Football League 2012
AFL - Division I 2012
AFL - Division Ladies 2 2012
AFL - Division II 2012
AFL - Division III 2012

Collegamenti esterni 
 

 2012